Xanthocalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giesbrecht 1892. Xanthocalanus ingår i familjen Phaennidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Xanthocalanus